Het CONCACAF-kampioenschap 1977 was de 7e editie van het CONCACAF-kampioenschap. Dit toernooi gold ook gelijk als kwalificatie voor het wereldkampioenschap voetbal. De winnaar van dit toernooi plaatst zich voor het Wereldkampioenschap voetbal van 1978. Mexico was gebrand de schande van het kwalificatie-toernooi van 1974 uit te wissen, toen het achter Haïti eindigde. De organisatie was wel zo onhandig het toernooi te beginnen met de wedstrijd Mexico-Haïti en dat was eigenlijk al de finale: 4-1 voor Mexico. De andere ploegen figureerden slechts en Mexico won al zijn wedstrijden. Topscorer van het toernooi was Hugo Sanchez, de spits die later furore zou maken bij Real Madrid.

Deelnemende landen
17 teams schreven zich in voor de kwalificatie van het wereldkampioenschap voetbal 1978. De CONCACAF kreeg 1 WK-ticket toegewezen, de verdeling ging als volgt.

Gekwalificeerde landen (WK 1978)

Noord-Amerikaanse zone
Legenda

 

 

 

 

 

Play-off
De Verenigde Staten en Canada eindigden gelijk in de poule, zij speelden daarom een extra wedstrijd op neutraal terrein.

Centraal-Amerikaanse zone

Caribische zone

Groep A

Eerste ronde

 

play-off

Tweede ronde

Play-off

Groep B
Voorronde

Haïti naar de eerste ronde.

Eerste ronde

Tweede ronde

Play-Off

Speelsteden

Finaleronde

Doelpuntenmakers
6 doelpunten
 Víctor Rangel
4 doelpunten
 Hugo Sánchez
3 doelpunten
 Buzz Parsons
 Elmer Rosas
2 doelpunten

1 doelpunt

Externe links
Uitslagen op RSSSF
Uitslagen op Fifa.com

Wereldkampioenschap voetbal kwalificatie CONCACAF
Voetbal in 1977
Voetbal in 1978
Voetbal in Mexico
Wereldkampioenschap voetbal 1978 kwalificatie
Sportevenement in Mexico